Voiculeț este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Adrian Voiculeț (n. 1985), fotbalist român
Claudiu Voiculeț (n. 1985), fotbalist român

Nume de familie românești